Азбучен списък на космонавти и астронавти, посетили МКС – участници в космически полети. Имената на членовете на основните експедиции са маркирани с по-тъмен шрифт. Имената на космическите туристи са с курсивен шрифт. За космонавтите, посетили повече от един път орбиталната станция в скоби е посочен броят на посещенията. Допълнителният флаг означава страната, която е представлявал космонавта по-рано.



А 
 () Марша Айвънс
 () Джоузеф Акаба
 ()Клейтън Андерсън (2)
 ()Ануше Ансари () (турист)
 () Доминик Антонели (2)
 () Ричард Арнолд
 () Ли Аршамбо (2)
 ()Виктор Афанасиев
 () Джефри Ашби (2)

Б 
 ()Майкъл Барат
 () Даниел Бари (2)
 () Юрий Батурин
 ()Кенет Бауерсокс
 ()Робърт Бенкън (2)
 ()Даниел Бърбенк (2)
 () Даниел Бурш
 () Майкъл Блумфийлд (2)
 () Ерик Боу
 () Стивън Боуен (2)
 () Рандолф Брезник
 ()Николай Бударин

В 
 ()Коичи Ваката (2)
 ()Павел Виноградов
 () Тери Виртс
 ()Роберто Витори (2)
 ()Сергей Волков
 ()Джеймс Вос (2)

Г 
 ()Роналд Гаран
 ()Марк Гарно
 ()Майкъл Гернхарт
 ()Юрий Гидзенко (2)
 ()Доминик Гори (2)
 ()Майкъл Гуд
 ()Линда Годуин
 ()Умберто Гуидони
 ()Ричард Гериът (турист)

Д 
 () Джеймс Дътън
 ()Браян Дъфи
 ()Франк Де Вини (2)
 ()Владимир Дежуров
 () Тамара Джерниган
 ()Брент Джет (2)
 () Грегъри Харалд Джонсън
 ()Томас Джоунс
 () Такао Дои
 () Бенджамин Дрю
 () Педро Дики

Е 
 () Леополд Ертц
 () Клоди Еньоре
 () Хосе Ернандес

З 
 () Сергей Залетин
 () Джордж Замка (2)

К 
 () Робърт Кабана
 () Джанет Каванди
 () Франк Кълбъртсън
 () Александър Калери
 () Чарлс Камарда
 () Андре Кейперс
 () Джеймс Кели (2)
 () Марк Кели (3)
 () Скот Кели
 () Нанси Кюри
 () Робърт Кърбийм (2)
 () Робърт Кимбро
 () Константин Козеев
 () Кенет Кокрил (2)
 () Трейси Колдуел (2) (в космоса)
 () Айлин Колинс
 () Олег Кононенко
 () Тимъти Копра
 () Валерий Корзун
 () Михаил Корниенко (в космоса)
 () Олег Котов (2)
 () Сергей Крикальов (3)
 () Тимъти Криймер
 () Кристофър Касиди

Л 
 () Стенли Лав
 () Ги Лалиберте
 () Ли Со Ен
 () Стивън Линдзи (2)
 () Ричард Линехан
 () Пол Локхарт (2)
 () Юрий Лончаков (3)
 () Майкъл Лопес-Алегриа (3)
 () Уенди Лоурънс
 () Едуард Лу (2)

М 
 () Сандра Магнус (2)
 () Уилям Макартър (2)
 () Стивън Маклейн
 () Юрий Маленченко (3)
 () Томас Маршбърн
 () Ричард Мастрачио (3)
 () Леланд Мелвин (2)
 () Памела Мелрой (3)
 () Дороти Меткалф-Линденбургер
 () Барбара Морган
 () Ли Морин
 () Борис Моруков
 () Шукор Музафар
 () Талгат Мусабаев

Н 
 () Карън Найберг
 () Паоло Несполи
 () Лайза Новак
 () Соичи Ногучи (2)
 () Карлос Нориега
 () Джеймс Нюман

О 
 () Джон Оливас (2)
 () Грегъри Олсен (турист)
 () Скот Олтман
 () Юрий Онуфриенко
 [[() Уилям Офелейн
 () Елен Очоа (2)

П 
 () Генадий Падалка (2)
 () Жули Пайет (2)
 () Скот Паразински (2)
 () Никълас Патрик (2)
 () Филип Перен
 () Доналд Петит (2)
 () Алън Пойндекстър (2)
 () Марк Полански (3)
 () Маркус Понтис

Р 
 () Гарет Райсмън (2)
 () Джеймс Райли (2)
 () Томас Райтер
 () Пол Ричардс
 () Стивън Робинсън (2)
 () Роман Романенко
 () Кент Роминджър (2)
 () Джери Рос (2)

С 
 () Пиърс Селърс (3)
 () Чарлс Симони () (турист) (2)
 () Александър Скворцов (в космоса)
 () Стивън Смит
 () Фредерик Стъркоу (4)
 () Хайдемари Стефанишин-Пайпър (2)
 () Никол Стот
 () Стивън Суонсън (2)
 () Максим Сураев
 () Робърт Сетчър

Т 
 () Даниел Тани (2)
 () Джоузеф Танър (2)
 () Робърт Тирск
 () Денис Тито (турист)
 () Валерий Токарев (2)
 () Андрю Томас () (2)
 () Сергей Трещев
 () Михаил Тюрин (2)

У 
 () Питър Уайсоф
 () Терънс Уилкът
 () Бари Уилмор
 () Дъглас Уилок (2)
 () Стефани Уилсън (3)
 () Дафид Уилямс
 () Джефри Уилямс (3)
 () Сунита Уилиамс
 () Пеги Уитсън (2)
 () Дейвид Улф (2)
 () Шанън Уокър
 () Карл Уолц
 () Рекс Уолхайм (2)
 () Юрий Усачев (2)
 () Мери Уебър
 () Джеймс Уитърби (2)

Ф 
 () Кристофър Фергюсън (2)
 () Джон Филипс (3)
 () Едуард Финки (2)
 () Кевин Форд
 () Майкъл Форман (2)
 () Патрик Форестър (3)
 () Майкъл Фосъм (2)
 () Майкъл Фоул ()
 () Стивън Фрик (2)
 () Арне Фулесанг (2)

Х 
 () Катрин Хайр
 () Рик Хъсбанд
 () Сюзан Хелмс (2)
 () Джон Херингтън
 () Дъглас Хърли
 () Джоан Хигинботъм
 () Чарлс Хобо (3)
 () Джеймс Халсъл
 () Скот Хоровиц (2)
 () Акихико Хошиде
 () Кристофър Хадфийлд
 () Кенет Хем (2)

Ч 
 () Франклин Чанг-Диас ()
 () Лерой Чао (2)

Ш 
 () Грегъри Шамитоф
 () Юрий Шаргин
 () Салижан Шарипов
 () Марк Шатълуорт (турист)
 () Уилиям Шепърд
 () Ханс Шлегел

Ю 
 () Фьодор Юрчихин (3)

Я 
 () Наоко Ямазаки

Данните са към 20 юни 2010 г.

Вижте също 
 Списък на първите космонавти по държави, осъществили полет
 Списък на астронавти от САЩ, участници в космически полети
 Списък на космонавти, участници в космически полети, извън САЩ и СССР (Русия)
 Списък на лунни астронавти
 Списък на жени-космонавти
 Списък на космонавти, посетили ОС „Салют“
 Списък на космонавти, участници в космически полети
 Списък на космонавти, посетили ОС „Мир“
 Списък на космонавти от СССР и Русия, участници в космически полети

Международна космическа станция
Списъци на космонавти